Красногвардејски рејон је један од следећи осам рејона у Русији:

 Красногвардејски рејон (Адигеја)
 Красногвардејски рејон (Белгородска област)
 Красногвардејски рејон (Крим)
 Красногвардејски рејон (Макејевка)
 Красногвардејски рејон (Москва)
 Красногвардејски рејон (Санкт Петербург)
 Красногвардејски рејон (Ставропољска Покрајина)
 Красногвардејски рејон (Оренбуршка област)